Burkina Faso je podjeljena u trinaest administrativnih regija.

Ove regije su podjeljene u 45 provincija, koje su dalje podjeljene u 301 općinu.

Vidi još 
Zemljopis Burkine Faso

Izvori